Richard Cooper ist der Name folgender Personen:

* Richard Cooper (Schauspieler) (1893–1947), britischer Schauspieler
 Richard Cooper (Jurist) (1947–2005), australischer Jurist und Richter 
 Richard Cooper (Footballspieler) (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler
 Richard Cooper (Fußballspieler) (* 1979), englischer Fußballspieler
 Richard Cooper (Rennfahrer) (* 1983), britischer Motorradrennfahrer
 Richard M. Cooper (1768–1843), US-amerikanischer Politiker